Fonseca může být:

příjmení
 Adriana Fonseca (* 1979), mexická herečka
 Armindo Fonseca (* 1989), francouzský silniční cyklista
 Carlos Fonseca (1936–1976), nikaragujský revolucionář
 Daniel Fonseca (* 1969), uruguayský fotbalista
 Deodoro da Fonseca (1827–1892), brazilský prezident
 Isaac Aboab da Fonseca (1605–1693), portugalský rabín
 Jorge Fonseca (* 1992), portugalský judista
 Jorge Carlos Fonseca (* 1950), kapverdský prezident
 Juan Fernando Fonseca (* 1979), kolumbijský zpěvák
 Lyndsy Fonseca (* 1987), americká herečka
 Pedro da Fonseca (1528–1599), portugalský filozof
 Ramón Fonseca Mora (* 1952), panamský spisovatel a právník
 Roberto Fonseca (* 1975), kubánský pianista
 Rolando Fonseca (* 1974), kostarický fotbalista
 Rolando Jorge Pires da Fonseca (* 1985), portugalský fotbalista
 Rubem Fonseca (1925–2020), brazilský spisovatel

zeměpisný název
 Fonseca (Kolumbie), město v Kolumbii
 Fonsecký záliv (Golfo de Fonseca), záliv ve Střední Americe